El término pato de cola larga puede referirse a:

 Anas acuta,
 Clangula hyemalis.